

Archeologia 
 Fuente Magna – manufatto scoperto in Bolivia conosciuto anche come Vaso Fuente

Geografia 
 Fuente-Álamo – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia
 Fuente Dé – frazione del comune spagnolo di Camaleño, nella comunità autonoma della Cantabria
 Fuente de Cantos – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Fuente de Oro – comune della Colombia facente parte del dipartimento di Meta
 Fuente el Saúz – comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Fuente-Tójar – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Fuente Vaqueros – comune spagnolo nella comunità autonoma dell'Andalusia

Letteratura 
 Fuente Ovejuna – commedia in versi in tre atti in lingua spagnola di Lope de Vega

Persone 
 José Manuel Fuente – ciclista su strada e dirigente sportivo spagnolo

Pagine correlate 
 De la Fuente
 Fuente el Olmo